Habicher ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Habicher (* 1956), Südtiroler Bildhauer
 Wolf-Dieter Habicher (* 1939), deutscher Chemiker